Занзіба́р ( Занджі-бар; ймовірно, від , Зангі-бар — «чорне узбережжя»).
 Занзібар — архіпелаг в Індійському океані, біля берегів Танзанії
 Занзібар — інша назва острова Унгуджа одного з островів архіпелагу Занзібар
 Занзібар — султанат, відносно самостійна держава на однойменному острові
 Занзібар — найбільше місто, адміністративний центр однойменного острова.
 Занзібар — автономія у складі Танзанії
 Занзібар — аеропорт що обслуговує місто Занзібар